

Geografia

Austria 
 Aurach am Hongar – comune nel distretto di Vöcklabruck (Alta Austria)
 Aurach bei Kitzbühel – comune nel distretto di Kitzbühel (Tirolo)

Germania 
 Aurach – comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Aurach – antico nome di Bad Urach, città nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Aurach – frazione di Fischbachau, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)